O Pacto de Unidade e Ação, mais conhecido pela pela sigla PUA, foi uma organização intersindical brasileira formada por ferroviários, marítimos e aeroviários, criada em 1961.

O objetivo do PUA era unir categorias afins contra a recessão. Foi extinto pelo golpe militar de 1964.

O PUA, ao contrário do PUI (Pacto de Unidade Intersindical), atuava no setor público da economia ou em setores de utilidade pública, controlados por empresas do Estado e concessionárias de serviço público. Por sua vez, o PUI congregava sindicatos representantes de economia de mercado. 

Grupos e organizações relacionados à ditadura militar no Brasil (1964–1985)‎